Gosline se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 William Alonzo Gosline
 George Gosline